

Persone 
 John Joseph Krol (1910-1996) – cardinale e arcivescovo statunitense
 Ruud Krol (1949) – calciatore e allenatore di calcio olandese
 Louisa John-Krol (1966) – musicista australiana
 Kamil Król (1987) – calciatore polacco
 Krzysztof Król (1987) – calciatore polacco
 Thomas Krol (1992) – pattinatore di velocità su ghiaccio olandese
 Torsten Krol (?) – scrittore australiano

Altro 
 Krol Ko – tempio khmer di Angkor (Cambogia)

Pagine correlate 
Croll
Kroll